Les nerfs ethmoïdaux sont issus du nerf naso-ciliaire et innervent les cellules ethmoïdales.

On distingue :

 le nerf ethmoïdal postérieur ;
 le nerf ethmoïdal antérieur.

Notes et références 

ethmoïdal